

Группа A

Главный тренер: Адольф Инсам

Главный тренер:  Майк Джонстон

Главный тренер: Лейф Бёрк

Главный тренер: Ян Штербак

Группа B

Главный тренер: Леонид Береснев

Главный тренер: Микаэль Лундстрем

Главный тренер: Ральф Крюгер

Главные тренеры: Суне Бергман и Стефан Лунд

Группа C

Главный тренер: Рон Кеннеди

Главный тренер: Терри Мюррей

Главный тренер: Иван Глинка

Главный тренер: Кэн Цудзиура

Группа D

Главный тренер: Анатолий Варивончик

Главный тренер: Александр Якушев

Главный тренер: Анатолий Богданов

Главный тренер: Ханну Аравирта

Чемпионаты мира по хоккею с шайбой 1999